Brauteseth ist der Name von

 Romy Brauteseth (* 1989), südafrikanische Jazzmusikerin (Kontrabass)
 Timothy James Brauteseth, südafrikanischer Politiker der Demokratiese Alliansie, Mitglied der Nationalversammlung